Фа́сция ():

 Фасция — соединительнотканная оболочка органов и мышц.
 Фасции — пучок связанных прутьев, атрибут власти царей и консулов Рима.
 Фасции в архитектуре — горизонтальные уступы, на которые делится архитрав в некоторых ордерах.

См. также 
 Фашина — связка прутьев, применяемая в строительстве и фортификации.